Бра́йан Сэ́мюэл Эпста́йн, в традиционной орфографии – Эпште́йн (, 19 сентября 1934, Ливерпуль, Великобритания — 27 августа 1967, Лондон, Великобритания) — менеджер группы «Битлз» с 1962 по 1967, способствовавший их коммерческому успеху, главным образом в Великобритании и США.

Биография

Юность 
Брайан Эпстайн родился в Ливерпуле 19 сентября 1934 года в обеспеченной еврейской семье. Основы благополучия семьи Эпстайнов заложил дед Брайана Айзек Эпстайн, открывший мебельный магазин «Эпстайн и сыновья».

В детстве Брайан не любил учиться, не любил спорт и с трудом заводил знакомства. В десять лет он был несколько раз исключён из школы. В тринадцать лет Эпстайн не сдал вступительные экзамены, необходимые для поступления в частную школу. Родители зачислили его в школу Вест-Кантри, куда принимали всех желающих. 

Осенью 1948 года по настоянию отца Брайан сменил место учёбы. Отец добился зачисления сына в частный колледж Рекин. Для мальчика это было большой проблемой: он только привык к новой школе, где проявил успехи в живописи и обзавёлся друзьями. Постепенно Брайан приспособился и к новой школе. Он рисовал лучше всех в классе, он хотел стать дизайнером-модельером, но его отец не считал эту профессию достойной мужчины. Брайан ушёл из школы перед шестнадцатилетием, не получив аттестата.

После школы Эпстайн работал в мебельном магазине, принадлежавшем семье. 9 декабря Брайана призвали в армию. Если школу он не любил, то армию ненавидел. Он постоянно нарушал субординацию и был не способен выполнить простейшее поручение. Через десять месяцев после призыва медицинская комиссия заключила, что Брайан не пригоден к военной службе. Армия сильно подорвала его душевное здоровье.

Вернувшись домой, Эпстайн работал в магазине отца, он увлекался театром. Подговариваемый друзьями, Брайан решил поступить в Королевскую академию драматического искусства. Поступив без особых затруднений, Брайан проучился три семестра, прежде чем покинул это богемное место. Ему не нравилась та атмосфера, которая царила в академии.

Желая прославиться, Брайан уговорил отца открыть магазин грампластинок, а вскоре после этого и второй. Благодаря энтузиазму Брайана, оба магазина процветали. Эпстайн был одержим идеей, чтобы в его магазине можно было найти любую пластинку и очень гордился своей коллекцией, в которой можно было найти самые дефицитные записи.

Брайан и «The Beatles» 
Когда в одном из магазинов Эпстайнов несколько человек спросили пластинку The Beatles, Брайан был весьма удивлён, потому что ничего о них не слышал. 9 ноября 1961 года Брайан Эпстайн побывал на концерте в клубе «Каверн», где впервые услышал группу The Beatles. В автобиографии Брайан напишет:

Брайан мало подходил на роль менеджера «The Beatles». У него совсем не было опыта в музыкальном бизнесе. К тому же он был совсем не похож на ребят из группы. Однако после нескольких встреч парни согласились. Став менеджером «The Beatles», Брайан начал заниматься самой важной неотложной задачей — создавал сценический образ, приучал их к дисциплине, работал над их внешним видом, учил подавать свою музыку.

Активно используя свою репутацию владельца «лучшего магазина грампластинок на севере Англии», Брайан смог договориться о записи первого альбома «The Beatles» в студии EMI. Благодаря Эпстайну мир увидел «легендарную ливерпульскую четвёрку».

Последние годы жизни 
После решения «The Beatles» прекратить гастроли Эпстайн подвёл итог целой главе в своей жизни. Он не собирался сворачивать свою деятельность. Компания Брайана «NEMS Enterprises» превратилась в огромную организацию, которая работала со многими известными музыкантами своего времени. Фирма проявляла интерес к недвижимости, приобрела театр «Сивилл» и продолжала расширять свою деятельность в области менеджмента.

Эпстайн в последние 2 года жизни страдал бессонницей. 27 августа 1967 года скончался от передозировки снотворного (карбитрала). Похоронен на ливерпульском кладбище «Long Lane».

Личная жизнь 
Эпстайн являлся закрытым геем. До его смерти было известно о его гомосексуальности только среди родных и близких ему людей.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт Брайна Эпстайна

Литература 
 Дэвис, Х. Авторизованная биография «Битлз» / Пер. с англ. В. Н. Чемберджи, В. В. Познера. — : Радуга, 1990.
 Дэвис, Х. The Beatles / Пер. с англ. С. В. Калинина. — 2-е изд. — : ООО «Попурри», 2000. — 560 + 40 с.

The Beatles
ЛГБТ в музыке
Умершие от передозировки лекарств
Члены Зала славы рок-н-ролла